

Patronymes 
Karsavine (masculin ; ) ou Karsavina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Platon Karsavine (1854-1922), danseur russe
 Tamara Karsavina (1885-1978), danseuse russe, fille du précédent

Patronyme russe